Brandián puede hacer referencia a:
Brandián (La Coruña), lugar de la parroquia de Presedo, concello de Abegondo, provincia de La Coruña.
Brandián (Chantada), lugar de la parroquia de Vilaúxe, concello de Chantada, provincia de Lugo.
Brandián (Outeiro de Rei), lugar de la parroquia de Robra, concello de Otero de Rey, provincia de Lugo.
Brandián (As Pontes de García Rodríguez), lugar de la parroquia de Somede, concello de As Pontes de García Rodríguez, provincia de Lugo.
Brandián (Taboada), lugar de la parroquia de Campo, concello de Taboada, provincia de Lugo.